Натуральне число 1797
 1797 рік до нашої ери
 1797 рік нашої ери